Vrijburg (Venlo), legendarische burcht
 Vrijburg (Zuid-Afrika), plaats
 Vrijburg (straat), Amsterdam
 Vrijburg (kerk), Amsterdam
 Vrijburg (paleis), paleis in Mauritsstad